Minoia Records è un'etichetta discografica indipendente italiana, specializzata in hip hop.

Artisti prodotti
 Kaso & Maxi B
 Il Lato Oscuro Della Costa
 Polly & Nada
 Sangue Misto

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche hip hop
Etichette discografiche italiane